Такмичење у седмобоју у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 2. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. није бранио Кевин Мајер из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичара из 11 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у седмобоју у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Освајачи медаља

Резултати

60 метара 
Такмичење је одржано 4. марта 2019. године у 10:08 (1.) и 10:16 (2.). Такмичари су били подељени у две групе.,

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 12:05.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 18:02.

Скок увис 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 19:50. Такмичари су били подељени у две групе.,,

1 Повуко се са такмичења

60 метара препоне 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 10:06 (1.) и 10:14 (2.). Такмичари су били подељени у две групе.,

Скок мотком 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 11:15.

1 Повукли се са такмичења

1.000 метара 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 19:37.

Коначан пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Седмобој на Европском првенству у атлетици у дворани